Mario Aldo Montano (né en 1948), escrimeur italien ;
 Mario Tullio Montano (1944-2017), escrimeur italien.